

Portugal

Continente 
Capela do Calvário (Ferreira do Alentejo) — também conhecida como Capela de Santa Maria Madalena ou Igreja das Pedras, em Ferreira do Alentejo
Capela do Calvário (Portalegre) — em Portalegre
Capela do Calvário (Vila Real) — também conhecida como Igreja do Bom Jesus do Calvário ou Igreja do Senhor Jesus do Calvário, em Vila Real

Desambiguações de templos